Дворец водных видов спорта:

 Дворец водных видов спорта (Баку)
 Дворец водных видов спорта (Брест)
 Дворец водных видов спорта (Гомель)
 Дворец водных видов спорта «Метеор» (Днепр)
 Дворец водных видов спорта (Йошкар-Ола) (г. Йошкар-Ола)
 Дворец водных видов спорта (Казань)
 Дворец водных видов спорта (Москва)
 Дворец водных видов спорта (Нижний Тагил) (г. Нижний Тагил)
 Дворец водных видов спорта (Руза) (г. Руза)
 Дворец водных видов спорта (Саратов)
 Дворец водных видов спорта «Акваарена» (Харьков) (г. Харьков)

См. также 
 Центр водных видов спорта (Лондон)